Biały Dom (Łazienki Królewskie)
 Willa Biały Domek w Krakowie
 Biały Domek w Augustowie

Zobacz też 
 Biały Dom